Свинка, або Епідемічний паротит — гостре висококонтагіозне інфекційне захворювання.
 Свинка — річка в Україні, права притока Тросни.
 Свинка — річка у Польщі, права притока Вепру (Вепшу).